Удонтхани:

  Удонтхани — одна из 77-ти провинций Таиланда.
 Удонтхани — столица одноимённой провинции на северо-востоке Таиланда.
  Удонтхани— аэропорт совместного базирования, обслуживающий коммерческие авиаперевозки города Удонтхани.